«Э́лвин и бурундуки́» () — американская семейная комедия 2007 года о трёх бурундуках, основанная на истории вымышленной музыкальной группы 1960-х и одноимённом американском сериале 1980-х годов. Мировая премьера состоялась 14 декабря 2007 года.

У фильма есть три продолжения: «Элвин и бурундуки 2», «Элвин и бурундуки 3» и «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение».

Сюжет 
Музыканта Дэйва Сэвилла (Джейсон Ли) последнее время ждут постоянные разочарования — его песни никто не хочет петь и его агент разрывает с ним контракт. Но перед самым Рождеством в его дом попадают трое говорящих братьев-бурундуков. Сначала они доставляют ему много хлопот, но потом он понимает, что из них может выйти прекрасная музыкальная группа. Дэйв пишет для них свои песни, а бурундуки их исполняют своими интересными голосами. Вскоре трое бурундуков попадают на вершины всех хит-парадов, а их альбомы начинают расходиться гигантскими тиражами.

Ян, агент Дэйва, увидев в этом большую наживу, переманивает бурундуков к себе. Он устраивает им долгие гастроли, нещадно эксплуатируя их. Бурундуки вскоре выдыхаются, но Ян не может отменить концерты и заставляет их петь под фонограмму. Тогда Дэйв с помощью своей подруги Клэр пробирается на концерт бурундуков. Увидев его, они тут же забывают о пении и устремляются к нему. Музыка и голоса бурундуков продолжают играть, публика понимает обман, и Ян оказывается разоблачённым. Бурундуки хотят вернуться к Дэйву, но Ян сажает их в клетку и хочет везти во Францию.
Троица сбегает из клетки, подменив себя на плюшевых игрушек, возвращаются к Дейву и остаются у него.

В конце Дейв позвал к себе Клэр, но свидание портит Элвин, отключив электричество, и Дэйв гневно выкрикивает: «Элвин!!!».

В сцене после титров выясняется, что побег бурундуков стоил Яну мирового турне, а также его карьеры и состояния. Поэтому он импровизирует с тремя белками и пытается заставить их петь, но, конечно же, терпит неудачу.

В ролях

Прокат 

Премьера в Израиле, Румынии и Турции состоялась 14 декабря 2007 года, в Венгрии, Германии, России и Таиланде — 20 декабря 2007 года, в Индии и Италии — 18 января 2008 года.

Отзывы 
Фильм получил в основном отрицательные отзывы кинокритиков. По данным сайта Rotten Tomatoes, лишь 27 % из 104 критиков положительно оценили фильм, а средняя оценка составляет 4,4 из 10. Консенсус сайта гласит: «Несмотря на то, что картина достаточно милая, она страдает от слабого юмора и выглядит достаточно старо, хотя и преподносится по-новому». Из 25 топ-критиков 24 % дали фильму положительную оценку. На сайте Metacritic приведены мнения 23 критиков, их средняя оценка 39 из 100.

Журнал Variety назвал фильм «безобидным и зачастую забавным пустяком». Роджер Эберт дал фильму 2 звезды из 4, сказав, что картина «в какой-то степени, делает сатиру на рок-звёзд». Критики The Guardian и The Observer имеют абсолютно противоположные мнения: Филип Фрэнч сказал, что «фильм понравится детям, да и взрослые на нём тоже не заскучают», а Питер Брэдшоу дал фильму всего одну звезду из пяти, назвав ленту «абсолютно глупой полу-анимационной семейной комедией».

Российские критики встретили фильм также не очень хорошо. Юрий Лущинский считает, что в фильме одни бестолковые нравоучения для детишек и нет ни одной хоть сколько-нибудь смешной шутки. Олег Денежка утверждает, что это «классическая рождественская сказка: семейные ценности, деликатный юмор, рождественские песенки». «Но фильму мешает непроработанность сюжета, поверхностность характеров, отсутствие настоящей драматургии» — добавляет критик. Главную мысль картины Денежка видит в следующем: «Мы любим не тех, кто нас забавляет. А тех, о ком заботимся».

Софья Сапожникова, обозреватель журнала «Афиша», назвала этот фильм обречённой на провал попыткой превознести семейные ценности над шоу-бизнесом.

Саундтрек 
 Bad Day
 The Chipmunk Song (Christmas Dont Be Late) (DeeTown OG Mix)
 Follow Me Now (feat. Jason Gleed)
 How We Roll
 Witch Doctor (feat. Chris Classic)
 Come Get It (feat. Rebecca Jones)
 The Chipmunk Song (Christmas Dont Be Late) (DeeTown Rock Mix)
 Funkytown
 Get You Goin
 Coast 2 Coast
 Mess Around
 Only You (and You Alone)
 Aint No Party
 Get MunkD
 Witch Doctor (perf. by David Seville) *Bonus Tracks Classic Version)
 The Christmas Song (Christmas Dont Be Late) (perf. by The Chipmunks) Bonus Tracks Classic Version)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы об Элвине и бурундуках
Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы о говорящих животных
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Тима Хилла
Рождественские фильмы США
Фильмы о музыкантах
Тетралогии
Фильмы Regency Enterprises
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года